Utagawa Kunitoshi est le nom de :
 Utagawa Kunitoshi (I) (1847 - 1899), un peintre de ukiyo-e
 Utagawa Kunitoshi (II) (? - ?), peintre japonais du style ukiyo-e actif de 1868 à 1912